Schtscherbakow (männliche Form, ), gelegentlich Scherbakov oder Shcherbakov bzw. Schtscherbakowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:  

 Alexander Alexandrowitsch Schtscherbakow (1925–2013), Testpilot
 Alexander Sergejewitsch Schtscherbakow (1901–1945), Gründer des russischen Schriftstellerverbandes und Leiter des Sowjetischen Informationsbüros
 Rybinsk von 1946 bis 1957 nach ihm benannter Ort
 Alexei Grigorjewitsch Schtscherbakow (1776–1848), Fürst, General und Generalgouverneur von Moskau
 Alexei Jakowlewitsch Schtscherbakow (1901–1978), sowjetischer Flugzeugkonstrukteur
 Anna Stanislawowna Schtscherbakowa (* 2004), russische Eiskunstläuferin
 Boris Wassiljewitsch Schtscherbakow (* 1949), russischer Schauspieler

 Ihor Schtscherbakow (* 1955), ukrainischer Pianist, Komponist und Hochschullehrer
 Iwan Alexandrowitsch Schtscherbakow (* 1944), russischer Festkörperphysiker und Hochschullehrer
 Kirill Alexandrowitsch Schtscherbakow (* 1985), russischer Biathlet
 Konstantin Scherbakov (* 1963), russischer Pianist
 Leonid Michailowitsch Schtscherbakow (* 1967), sowjetischer Leichtathlet
 Michail Konstantinowitsch Schtscherbakow (* 1963), russischer Dichter und Liedermacher
 Michail Pawlowitsch Schtscherbakow: (* 1910), sowjetischer Schauspieler
 Olga Nikolajewna Schtscherbakowa (* 1959), sowjetisch-russische Architektin und Stadtplanerin
 Salawat Alexandrowitsch Schtscherbakow (* 1955), russischer Bildhauer
 Sergei Semjonowitsch Schtscherbakow (1918–1994), sowjetischer Boxer 
 Serhij Schtscherbakow (* 1971), ukrainischer Fußballspieler
 Wjatscheslaw Schtscherbakow, russischer Skispringer

Sonstiges:
 Schtscherbakowgebirge, Gebirge im Königin-Maud-Land, Antarktika